Carl Toldt ist der Name folgender Personen:

* Carl Toldt (Mediziner) (auch Karl Toldt; 1840–1920), österreichischer Anatom
 Carl Toldt (Zoologe) (auch Karl Toldt; 1875–1961), österreichischer Zoologe